Franse Kampheide is een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat nabij Het Spiegel in Bussum. De Franse Kampheide ligt tussen de Fransche Kampweg (N236), Nieuwe 's-Gravelandseweg, Struikheiweg en Bussumergrintweg. Het gebied ligt in een stuwwallengebied en bestaat uit een heidecomplex met struikheide en veel dopheide. Verspreid liggen hierin kleinere stukjes stuifzand. Het middelste gedeelte is uitgegroeid tot een bos met berken en grove dennen. Verspreid groeit opslag van houtgewas met aan de randen dennen en berken. In het gebied liggen twee dagrecreatieterreinen. In het noorden ligt de 'Zandzee', in het zuidwesten 'Fransche Kampheide'. In het gebied groeien planten als stekelbrem, kruipbrem, blauwe knoop, stijve ogentroost, gaspeldoorn en heidespurrie.

Op 8 mei 2006 ging een gedeelte van de heide in vlammen op.

Natuurgebied in Noord-Holland
Geografie van Gooise Meren